Anti Money Laundering Office
 Andrés Manuel López Obrador